

Geografia 
Brienza – comune italiano della provincia di Potenza, in Basilicata

Persone 
 Francesca Brienza, conduttrice, opinionista e giornalista sportiva italiana
 Franco Brienza, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Brienza, politico italiano
 Nicola Brienza, allenatore di pallacanestro italiano
 Rocco Brienza, presbitero e patriota italiano

Altro 
 Palazzo Caracciolo di Brienza, edificio monumentale di Napoli ubicato in via Carbonara, appartenuta alla omonima famiglia 
 Caracciolo di Brienza, famiglia aristocratica italiana